Marcelo Demoliner e Santiago González erano i detentori del titolo, ma entrambi hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Hubert Hurkacz e Mate Pavić hanno battuto Tim Pütz e Michael Venus con il punteggio di 7-63, 7-65.

Teste di serie 

  Tim Pütz /  Michael Venus (finale)
  John Peers /  Filip Polášek (primo turno)

  Hubert Hurkacz /  Mate Pavić (campioni) 
  Fabrice Martin /  Andreas Mies (semifinale)

Wildcard 

  Dustin Brown /  Evan King (primo turno)

  Petros Tsitsipas /  Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Boss Open 2022